400 meter fri for damer under sommer-OL 2012 fandt sted 29. juli i London Aquatics Centre.

Program

Resultater

Heat

Finale

Referencer 

400m fri kvinder
Svømning for kvinder